Granskog ist der Name folgender Personen:

 Agneta Eriksson-Granskog (* 20. Jahrhundert), schwedische Computerwissenschaftlerin
 Christer Granskog (* 1947), finnischer Manager
 Jane Granskog (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Anthropologin
 Mikael Granskog (* 1961),  finnischer Fußballspieler und -funktionär
 Pamela Granskog (* 19. Jahrhundert), finnlandschwedische Pädagogin und Schriftstellerin